De 76e editie van Parijs-Nice werd verreden van 4 tot en met 11 maart 2018. Deze wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour 2018.

Dit jaar startte Parijs-Nice met een rit in lijn met een hellend karakter en aankomst in Meudon. Na drie vlakkere ritten en een tijdrit van 18 kilometer in Saint-Étienne volgen drie lastigere ritten. De 6e etappe brachtt de renners over vijf beklimmingen van de 2e categorie voor de slotmuur naar Vence. De volgende dag volgde de zwaarste rit naar Valdeblore La Colmiane. De slotrit kwam nog steeds aan in Nice maar dan wel na de beklimming van de Col des Quatre Chemins (col d'Èze is nu de voorlaatste beklimming) voor de afdaling naar het centrum.

Deelnemende ploegen 
De organisatie gaf vier wildcards aan de Franse teams Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie en Fortuneo. Er starten zeven renners per team wat een totaal van 154 maakt.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Klassementsleiders na elke etappe  

2018
UCI World Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018